Haynes steht für:
 Haynes (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Haynes ist der Name folgender

Orte in England:
 Haynes (Bedfordshire)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Haynes (Arkansas)
 Haynes (North Dakota)

geografischer Objekte:
 Haynes-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Haynes Table, Tafelberg in der Ross Dependency, Antarktika

Unternehmen:
 Haynes International, US-amerikanisches Metallbearbeitungsunternehmen
 Haynes Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Haynes Economy Motors, britischer Hersteller von Motorrädern und Automobilen